Перше Болгарське царство (між 681 та 1018 роками)
 Друге Болгарське царство (з 1185 до 1396 року)
 Третє Болгарське царство (від проголошення незалежності 1908 року до скасування монархії 1946 року)
 Західно-Болгарське царство

Історія Болгарії